Константин Марков може да се отнася за:

 Константин Марков (1901 – 1971), светското име на патриарх Кирил Български
 Константин Димитров Марков (1859 – ?), български офицер, генерал-майор от Първата световна война (1915 – 1918)
 Константин Марков (1878 – 1957), професор, основоположник на борбата с маларията в България
 Константин Марков Марков (1892 – 1947), български офицер, генерал-майор от кавалерията
 Константин Марков (р. 1945), български журналист
 Константин Марков (1949 – 2021), български музикант, член на група Тангра